góra – forma ukształtowania terenu

Miejscowości i ich części w Polsce 
W Polsce nazwę Góry nosi 168 miejscowości, jest to 13. wg liczby wystąpień nazwa miejscowości, w tym 20 to miejscowości podstawowe, wśród nich jest 17 wsi, jedna kolonia, jedna osada i  jedna osada leśna. Wśród 148 integralnych części miejscowości jest 5 części miast, 2 części kolonii,  127 części wsi, 3 kolonie wsi, 1 osada wsi, 9 przysiółków wsi.

Miejscowości poza Polską 
 Góry – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.
 Góry – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Inne 
 Góry – górski magazyn sportowy, czasopismo ukazujące się od 1991 roku
 gminy Góry – dawna gmina
 Góry – gromada

Zobacz też 

 Góra

Przypisy